

Losowanie 
Losowanie odbyło się 26 czerwca 2015 roku w Wiedniu, zaś trzy dni wcześniej ogłoszono rozstawienie zespołów w poszczególnych koszykach. 16 zespołów (w tym dwa z kwalifikacji) zostało podzielonych na cztery grupy po cztery drużyny. Zespoły były losowane z czterech koszyków. Drużyny z tego samego koszyka, nie mogły trafić do tej samej grupy. Trzy najlepsze z każdej grupy awansują do drugiej fazy grupowej.

 Uwagi
 OT Obrońca tytułu. Drużyna broniąca tytułu, ma automatycznie zagwarantowaną najlepszą pozycję w losowaniu.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

EHF Liga Mistrzyń 2015/2016